Enki, divinité sumérienne.
 Enki Bracaj, présentatrice télé albanaise de la chaîne Zjarr TV.
 Enki Bilal, auteur de bande dessinée français.
 Enki Catena,  chaîne de cratères d'impact située sur Ganymède.
 Gephyromantis enki, espèce d'amphibiens de la famille des Mantellidae.